Jeff Davis County er navnet på to amter i USA:

 Jeff Davis County, Georgia
 Jeff Davis County, Texas